Békefi Antal (1858–1907) író
 Békefi Antal (1902–1943) kántortanító, Békefi Antal zeneszerző édesapja
 Békefi Antal (1926–1982) zeneszerző